Wesselynowe (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Süden der Ukraine in der Oblast Mykolajiw mit etwa 6000 Einwohnern (2016). Wesselynowe ist das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Wesselynowe liegt im Westen der Oblast 86 km nordwestlich vom Oblastzentrum Mykolajiw am Fluss Tschytschyklija (), ein 156 km langer, rechter Nebenfluss des Südlichen Bugs. Die nächstgelegene Stadt ist Wosnessensk 27 km nördlich des Ortes.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören, neben Wesselynowe, noch die Dörfer
 Swenyhorodka () mit etwa 180 Einwohnern
 Kremeniwka () mit etwa 210 Einwohnern.

Geschichte 
Das Dorf wurde 1790 gegründet. Die Ortschaft wurde am 11. August 1941 von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 29. März 1944 von Truppen der Roten Armee befreit.
Seit 1960 hat Wesselynowe den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1924–1939
ab 1959

Rajon 
Wesselynowe ist Verwaltungssitz des 1939 gegründeten, gleichnamigen Rajons. Der Rajon Wesselynowe hat 23.700 Einwohner und eine Fläche von 1245 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 19 Einwohner pro km². Im Westen grenzt der Rajon an die Oblast Odessa.

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine Wesselynowe (russisch)
 Administrative Unterteilung der Oblast auf der Seite der Oblast Mykolajiw

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet 1790
Rajon Wesselynowe